Nils eller Niels Grubbe er navnet på flere personer:

 Niels Grubbe til Alslevgård (død omkring 1503) – dansk godsejer
 Niels Grubbe til Lystrup (1510-1557) – dansk godsejer
 Niels Grubbe (højesteretsdommer) (født 1946) – dansk tidligere højesteretsdommer